Andrea Raschèr (1961-), journaliste italien et suisse ;
 Michael Rascher (1965-), rameur d'aviron canadien ;
 Sigmund Rascher (1909-1945), médecin SS allemand ;
 Sigurd Rascher (1907-2001),  saxophoniste américain d'origine allemande.

Voir aussi 

 Quatuor de saxophones Raschèr.